Тилсон — фамилия. Известные носители:
 Тилсон, Фред (1904—1972) — английский футболист, нападающий.
 Тилсон-Томас, Майкл (род. 1944) — американский дирижёр, пианист и композитор.